Датчик — собирательное название чувствительных элементов технических средств измерения.

 Бесконтактный датчик — позиционный выключатель, срабатывающий без механического соприкосновения с подвижной частью (машины).
 Датчик давления — устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды.
 Датчик движения — сигнализатор, фиксирующий перемещение объектов и используемый для контроля за окружающей обстановкой.
 Датчик дождя — оптико-электронное устройство, устанавливаемое на ветровое стекло автомобиля и реагирующее на его увлажнение.
 Датчик дуговой защиты — это датчик, способный регистрировать возникновение электрической дуги.
 Датчик Невзорова — научно-исследовательских прибор, который используется для замера полной и жидкокапельной водности облачной среды.
 Датчик массового расхода воздуха — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель внутреннего сгорания.
 Датчик открытия — датчик, фиксирующий открытие и закрытие двери, окна, дверцы, створки, крышки и так далее.
 Датчик положения дроссельной заслонки — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока.
 Датчик положения ротора — элемент электропривода, позволяющий определить положение ротора электрической машины.
 Датчик протечки — сигнализатор, способный зафиксировать разлив воды.
 Датчик угловой скорости — устройство, первичный прибор (датчик) для измерения угловой скорости поворота корпуса летательных аппаратов относительно невращающейся инерциальной системы координат.
 Датчик угла поворота — устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в цифровые или аналоговые сигналы, позволяющие определить угол его поворота.
 Ёмкостный датчик — преобразователь параметрического типа, в котором изменение измеряемой величины преобразуется в изменение ёмкости конденсатора.
 Звёздный датчик — прибор в составе космического аппарата, предназначенный для определения ориентации.
 Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла.
 Потенциометрический датчик — датчик, входным сигналом которого является перемещение контакта, а выходным — напряжение, которое можно снять с этого контакта.
 Тензометрический датчик — датчик, преобразующий величину деформации в удобный для измерения сигнал.